Зеренд () — город в южной части Ирана, в остане Керман. Административный центр шахрестана Зеренд.

История 
22 февраля 2005 года в районе города произошло сильное землетрясение, которое стало причиной гибели более 600 человек.

География 
Расположен в 75 км к северо-западу от города Керман.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 63 744 человека; по данным переписи 2006 года оно насчитывало 54 745 человек.

Примечания 

Города Кермана